La saison 2015-2016 de la Juventus FC voit le club s'engager dans quatre compétitions que sont la Serie A, la Coupe d'Italie de football, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Italie.

La saison précédente a vu les bianconeri se hisser en finale de la Ligue des champions et remporter un quatrième titre consécutif en Serie A et la Coupe d'Italie. 
Lors de l'été suivant, les dirigeants turinois ont opté pour un renouvellement important de l'effectif après les départs de trois joueurs majeurs: Carlos Tévez, Andrea Pirlo et Arturo Vidal.
Ce renouvellement se concrétise par l'arrivée de jeunes joueurs, comptant parmi les plus prometteurs de leur génération, comme Paulo Dybala, Alex Sandro et Daniele Rugani ou des stars affirmées comme Mario Mandžukić et Sami Khedira.

La saison commence sous les meilleurs auspices après leur victoire en Supercoupe d'Italie face à la Lazio Rome sur le score de 2-0 grâce à des buts marqués par les nouveaux arrivants Mario Mandžukić et Paulo Dybala.

Effectif de la saison 

|-

|-

|-

|-

Tableau des transferts

Matchs amicaux

Serie A

Rencontres de Serie A

Classement Serie A 2015-2016 

Classement actuel de la Serie A 2015-2016

Ligue des champions

Phase de poule

Classement de la Poule

Rencontres de la phase de Poule

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

Coupe d'Italie

Supercoupe d'Italie

Statistiques individuelles

Notes et références 

Saison de la Juventus
Juventus